Wemba bezeichnet:

 Bemba (Sprache), eine Bantusprache
 Papa Wemba (1949–2016), kongolesischer Sänger und Musiker